Rentel steht für:

 Offshore-Windpark Rentel in der belgischen Nordsee

Personen:
 Arthur Rentel (1869–1951), deutscher Verwaltungsbeamter und Versicherungsmanager
 Nadine Rentel (* 1976), deutsche Romanistin

Siehe auch:
 Rendel (Begriffsklärung)